Fall to Pieces pode referir-se a:

 Fall to Pieces, canção de Velvet Revolver.
 Fall to Pieces, canção de Avril Lavigne.

Desambiguação